National Hockey League 1992/1993 var den 76:e säsongen i NHL. Samtliga 24 lag spelade 84 grundspelsmatcher innan det avgjorts vilka som gått vidare till slutspel. Montreal Canadiens vann Stanley Cup för 24:e gången efter seger i finalserien mot Los Angeles Kings med 4-1 i matcher.

Pittsburgh Penguins vann grundserien på 119 poäng och var 10 poäng före tvåan, Boston Bruins.

Mario Lemieux, Pittsburgh Penguins, vann poängligan med 160 poäng (69 mål + 91 assist). 
Debutanten Teemu Selänne slog poängrekordet för rookies med sina 132 poäng (76 mål + 56 assist).

Två nya lag gjorde debut denna säsong, Ottawa Senators och Tampa Bay Lightning. Det fanns dock en professionell ishockeyklubb i Kanada som hette Ottawa Senators åren 1893-1934, som på sin tid också spelade i NHL från ligans grundande säsongen 1917/1918.

Minnesota North Stars spelade sin sista säsong i NHL, efter säsongen flyttade laget till Dallas och blev Dallas Stars.

Grundserien 
Det fanns två conferenser, Prince of Wales Conference och Clarence Campbell Conference, samt fyra divisioner, Adams Division, Patrick Division, Norris Division och Smythe Division. De fyra första i sin division gick till Stanley Cup

Not: SM = Spelade matcher, V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, Pts = Poäng, MSK = Målskillnad

Lag i GRÖN färg till slutspel.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Prince of Wales Conference

Clarence Campbell Conference

Poängligan
Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng

Slutspelet
16 lag gör upp om Stanley Cup. Samtliga matchserier avgörs i bäst av sju matcher.

Stanley Cup-finalen

Montreal Canadiens vs. Los Angeles Kings

Montreal Canadiens vann finalserien med 4-1 i matcher

Debutanter
Några kända debutanter under säsongen:

 Roman Hamrlík, Tampa Bay Lightning
 Darius Kasparaitis, New York Islanders
 Aleksej Kovaljov, New York Rangers
 Robert Lang, Los Angeles Kings
 Eric Lindros, Philadelphia Flyers
 Michael Nylander, Hartford Whalers
 Sandis Ozoliņš, San Jose Sharks
 Teemu Selänne, Winnipeg Jets
 Martin Straka, Pittsburgh Penguins
 Alexej Zjamnov, Winnipeg Jets
 Alexei Zhitnik, Los Angeles Kings
 Sergej Zubov, New York Rangers

Källor
 Grundserien 1992/93 på hockeydb.com
 Poängligor på hockeydb.com
 Slutspelet 1993 på hockeydb.com
 NHL.com - Säsongen 1992/1993

1992 i Kanada
1992 i USA
1993 i Kanada
1993 i USA
Ishockeysäsongen 1992/1993
1992/1993